oblężenie Warszawy (1656) – 24 kwietnia – 1 lipca 1656
 bitwa pod Warszawą – 28–30 lipca 1656 bitwa polsko-szwedzka
 bitwa pod Warszawą – 31 lipca 1705 bitwa szwedzko-sasko-polsko-litewska
 insurekcja warszawska – 17–18 kwietnia 1794 bitwa polsko-rosyjska
 pierwsze oblężenie Warszawy – w czasie insurekcji kościuszkowskiej
 obrona Pragi – przez wojska rosyjskie w czasie insurekcji kościuszkowskiej
 obrona Warszawy (1831) – 6–7 września 1831 bitwa polsko-rosyjska
 bitwa pod Warszawą i Iwangorodem (Dęblinem) – bitwa rosyjsko-niemiecka w 1914
 Bitwa Warszawska – 13–15 sierpnia 1920 bitwa polsko-bolszewicka
 przewrót majowy – 12–15 maja 1926 bitwa pomiędzy zwolennikami Piłsudskiego a legalnego rządu
 obrona Warszawy – 8–28 września 1939 bitwa polsko-niemiecka
 powstanie w getcie warszawskim – 19 kwietnia – 16 maja 1943 powstanie w getcie żydowskim przeciw Niemcom
 bitwa pancerna na przedpolach Warszawy – 25 lipca – 5 sierpnia 1944 bitwa radziecko-niemiecka
 powstanie warszawskie – 1 sierpnia – 3 października 1944 powstanie przeciw Niemcom

Zobacz też 
 obrona Warszawy